Vogl steht für:
 Vogl (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Josef-Vogl-Technikum, Forschungseinrichtung in Augsburg

Vogl ist der Name folgender Orte:
 Vogl (Großkarolinenfeld), Ortsteil von Großkarolinenfeld, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Vogl (Oberneukirchen), Ortsteil von Oberneukirchen (Oberbayern), Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Vogl (Tacherting), Ortsteil von Tacherting, Landkreis Traunstein, Bayern

Siehe auch:
 Vogel
 Fogl
 Fogel